Composé bicyclique, en Chimie organique
 Bicyclette
 Bicycle, un modèle de cartes à jouer de l'USPC (United States Playing Card Company)